2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Dolskie – jezioro na Pojezierzu Bytowskim w woj. pomorskim w gminie Miastko
 Jezioro Dolskie – jezioro na Równinie Gorzowskiej w woj. zachodniopomorskim w gminie Dębno